OSvojski je roman iz 2019. hrvatske književnice Jasne Horvat posvećen ulozi Eugena Savojskog u izgradnji suvremenog Osijeka i niza gradova utvrda. OSvojski je novotvorena riječ u kojoj se susreću registracijska oznaka za Osijek – OS i dio prezimena Eugena Savojskog s pojmom osvajanja kojim je obilježena cjelokupna povijest Osijeka. I nadalje u doktrini oulipovskog propitivanja potencijala književnosti, Jasna Horvat roman strukurira u osam poglavlja slijedeći podjelu igraćih karata i šahovskih figura čijim je igrama bio sklon glavni junak Eugen Savojski.

Roman je nadogradnja autoričina romana Bizarij iz 2009. godine i poeme Ars Eugenium iz 2018. godine.

OSvojski je multimedijska knjiga, zvučna knjiga i treći roman Jasne Horvat kojim se konvergira otisnuti tekst s mrežnim sučeljem.

Nagrade 

 Nagrada Josip i Ivan Kozarac za proznu knjigu 2019. godine.

Izvori

Vanjske poveznice 

Hrvatska književnost
Povijesni roman